Crescendo puede referirse a:
 Crescendo, aumento gradual del sonido.
 Crescendo, juego bishoujo producido por Digital Objet.
 Crescendo, película estadounidense de 2011.